Thyios () ist:

 Thyios (Beiname), eine Epiklese des griechischen Gottes Apollon
 Thyios (Monat), ein Monat in mehreren griechischen Kalendern